Joseph Torrey ist der Name folgender Personen:

* Joseph Torrey (Philosoph) (1797–1867), US-amerikanischer Philosoph 
 Joseph William Torrey (1828–1885), US-amerikanischer Kaufmann und Mitbegründer der US-amerikanischen Kolonie „Ellena“ auf der Insel Borneo